Formel 1-VM 2008 var det 59. Formel 1 verdensmesterskab og blev arrangeret af FIA. Det startede 16. marts og blev afsluttet 2. november, og totalt blev der kørt 18 formel 1-løb.

Bridgestone leverede dæk til samtlige hold i 2008. Af nye tekniske tiltag denne sæson var, at Traction Control (Antispin) var forbudt.

Resultatet af mesterskabet blev, at Lewis Hamilton i McLaren vandt VM-titlen med snævrest mulige margen, idet han opnåede 98 point, mens Felipe Massa i Ferrari på andenpladsen opnåede 97 point. Nr. tre blev Kimi Räikkönen i Ferrari med 75 point.

I konstruktørernes konkurrence vandt Ferrari med 172 point foran McLaren med 151 og BMW Sauber med 135 point.

Konstruktører og kørere i 2008 

 Det nye hold Prodrive F1 skulle egentlig stille til start i 2008, det skete ikke. For 2009-sæsonen lovede teamchef David Richards, at de vil være klar, men det skete heller ikke.

Kalender 
FIA lagde kalenderen 2008 frem den 24. oktober, 2007

 † Nye baner:
Singapore arrangerede for første gang et Grand Prix og skal fortsætte med dette frem til 2012. Det var et gadeløb, som var designet af Hermann Tilke. Det var samtidig det første natløb, som startede klokken 20.00 lokal tid.

Europa Grand Prix blev arrangeret på Valencia Street Circuit i 2008.

I stedet for Nürburgring, som havde afholdt Tysklands Grand Prix frem til 2007, blev dette Grand Prix afholdt på Hockenheimring i 2008. Efter dette vil det forsætte at bytte mellem disse to baner hvert år.

Resultater

Grands Prix

Kører 

 Kører som ikke gennemførte Grand Prix, men er klassificere da de gennemførte over 90% af løbs distancen.

Konstruktør 

 Kører som ikke gennemførte Grand Prix, men er klassificere da de gennemførte over 90% af løbs distancen.

‡ Super Aguri forlod Formel 1 d. 6 maj, 2008.

Se også 

 Formel 1 2007
 Formel 1 2009
 Formel 1 2010
 Formel 1 2011
 Formel 1 2012
 Formel 1

Referencer 

Sport i 2008